Contout est un patronyme porté notamment par :

 Auxence Contout (1925-2020), poète, écrivain français ;
 , entraîneur de football professionnel français ;
 Roy Contout (1985-), footballeur français.